Њу Лондон има више значења:
 Округ Њу Лондон (Конектикат), је округ у америчкој савезној држави Конектикат
 Њу Лондон (Њу Хемпшир), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Њу Хемпшир
 Њу Лондон (Ајова), град је у америчкој савезној држави Ајова
 Њу Лондон (Конектикат), град је у америчкој савезној држави Конектикат
 Њу Лондон (Тексас), град је у америчкој савезној држави Тексас
 Њу Лондон (Висконсин), град је у америчкој савезној држави Висконсин
 Њу Лондон (Минесота), град је у америчкој савезној држави Минесота
 Њу Лондон (Мисури), град је у америчкој савезној држави Мисури
 Њу Лондон (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо
 Њу Лондон (Северна Каролина), град је у америчкој савезној држави Северна Каролина